Изола (, , ) — ряд топонимов и производных от них объектов, название которых этимологически восходит к итальянскому слову isola — «остров»:

Топонимы 
 Изола (Словения) — город в Словении, в регионе Обално-Крашка, на побережье Адриатического моря.
 Изола (Франция) —  коммуна на юго-востоке Франции в департаменте Приморские Альпы.

Производные от топонимов 
 «Изола» — словенский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Изола» — станция Миланского метрополитена.

См. также 
 Составные названия